Bico-de-pomba é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Geranium columbinum

 Geranium dissectum